La rue Fénelon peut faire référence à :
 la rue Fénelon à Anderlecht
 la rue Fénelon au Havre
 la rue Fénelon à Lyon
 la rue Fénelon à Nantes
 la rue Fénelon à Paris
 la rue Fénelon à Reims